Суперкубок России по футболу среди женщин 2021 года прошёл 8 марта на стадионе «Нижний Новгород». В матче встретились чемпион России 2020 московский ЦСКА и обладатель Кубка России сезона 2020 московский «Локомотив». Это первый розыгрыш Суперкубка России.

27 июня 2018 года на этом стадионе уже проводился матч на Суперкубок России между мужскими командами «Локомотив» и «ЦСКА» (0:1).

Подготовка к финалу 
 предсезонные товарищеские матчи

 История взаимоотношений.  Локомотив—ЦСКА

Регламент матча 

 90 минут основного времени.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Девять запасных с каждой стороны.
 Максимум пять замен.

Статистика матча

Болельщики и зрители
Болельщиков на матч допускали по бесплатным билетам. Для активных болельщиков «Локомотива» выделена трибуна «D» стадиона «Нижний Новгород», а для болельщиков «ЦСКА» — «В».

Футбольный матч транслировался в прямом эфире телеканалом «Матч ТВ».

Видеоотчет о матче, размещенный на видеохостинге YouTube, набрал около 130 тыс. просмотров, что является рекордом по просмотрам внутрироссийских женских матчей. Что более чем в 6 раз выше, чем прошлогодний финал Кубка России между этими же командами (21 тыс.).

См. также 

Суперкубок России по футболу среди женщин
Футбол в России в 2021 году

Спортивные соревнования в Нижнем Новгороде
2021 год в женском футболе
События 8 марта
Март 2021 года в России